Austria:
 Sankt Magdalena – dzielnica Linzu
 Sankt Magdalena am Lemberg – dawna gmina

Zobacz też:
 Buch-Sankt Magdalena
 St. Magdalena
 Święta Magdalena